Termenul „uscat” se poate referi la:

suprafața totală a continentelor, arhipelagurilor și insulelor globului pământesc ce reprezintă 29 %, restul de 71 % este acoperit de apă.
lipsit de apă
climă uscată sau aridă, sunt regiunile unde se află de obicei deșerturile.
Uscăciune, secetă

Vezi și
Umiditate